Die Spielzeit 2018/19 ist die 61. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball. Die Saison begann im September 2009 und endete im März 2010. Amtierender Meister ist der ZMC Amicitia Zürich, der in dieser Saison zusammen mit dem Grasshopper Club Zürich die SG GC/Amicitia bildet.

Modus

In der höchsten Spielklasse, der Nationalliga A, sind zwölf Teams vertreten.
Die Meisterschaft ist in zwei Phasen gegliedert, in der Hauptrunde spielen alle Teams eine einfache Hin- und Rückrunde gegen jeden Gegner (22 Runden), danach wird die Liga in zwei Gruppen geteilt.

Die ersten sechs Teams spielen in der Finalrunde um den Meistertitel, während die letzten sechs Teams gegen den Abstieg kämpfen müssen.

Hauptrunde NLA 

2009 2010
Handballsaison 2009/10